Зальницкая (Зальницкое) — опустевшая деревня в Починковском районе Смоленской области России, на территории современного Краснознаменского сельского поселения.

География 
Находилась в центральной части региона, в 4 верстах южнее современной деревни Козловка.

Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.

История 
В 1978 году ещё существовала и входила в Краснознаменский сельсовет Починковского района.

Также она ещё существовала и в 1993 году.

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области